ASL Airlines Hungary (прежде известная как Farnair Hungary) — венгерская авиакомпания, базирующаяся в Будапеште. Она выполняет регулярные и чартерные грузоперевозки, а также медицинские перевозки. Её базой является Международный аэропорт Будапешт Ферихедь.

История 
Авиакомпания была основана и начала перевозки в 1990 году. Её первоначальное имя — NAWA Air Transport, это была первая частная авиакомпания Венгрии. В 1993 году она была выкуплена компанией Farner Air Transport и получила новое название Farner Air Transport Hungary; своё нынешнее имя Farnair Hungary компания получила в 1997 году. Её полным собственником является Farnair Switzerland.

Катастрофы и инциденты 
27 января 2005 года самолёт Let L-410 компании Farnair Hungary приводился общенаправленным радиомаяком с помощью радара в аэропорт Яссы в Румынии, но когда экипаж неверно отметил прохождение контрольной точки, при попытке свернуть вправо самолёт по спирали свалился на лётное поле. Двое находившихся на борту лётчика погибли. Во время авиакатастрофы шёл лёгкий снег.

Флот 
Флот Farnair Hungary на июль 2009 года включал в себя:

 1 ATR 42-320F (эксплуатируемый авиакомпанией Farnair Switzerland)
 4 Fokker F27 Mk500
 6 ATR 72-200 с большими дверями для грузов (перевозка поддонов)
 4 ATR 72-200 с дверями для перевозки груза внавал.
 1 ATR 72-200 пассажирский
 2 ATR 42-320 пассажирский
 2 Beech 1900C грузовой

Примечания

Ссылки 
 Farnair Hungary

Авиакомпании Венгрии
Авиакомпании, основанные в 1990 году